AKY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sittwe/Akyab (Birmania)
 aky – codice ISO 639-3 della lingua aka-kol